Бори́с Ефи́мович Штейн (1892, Александровск, Екатеринославская губерния — 1961, Москва) — советский дипломат, историк-международник. Доктор исторических наук, профессор. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Окончил Петроградский политехнический институт (экономическое отделение).

Член ВКП(б) с 1926 года. На дипломатической службе с 1920 года. Возглавлял различные отделы в Народном комиссариате по иностранным делам. В 1922 году принимал участие в Генуэзской и Гаагской конференциях.

Генеральный секретарь делегаций СССР: на Международной экономической конференции в Женеве (1927), в подготовительной комиссии на Всеобщей конференции по разоружению (1927—1932 гг.) В 1929 году как руководитель Второго Западного отдела Наркомата участвовал в переговорах с германским правительством о судьбе немцев массово желавших покинуть СССР. Полномочный представитель Советского Союза: в Финляндии (6 января 1933 — 25 ноября 1934) и в Италии (25 ноября 1934 — 7 октября 1939). Одновременно в 1934-38 годах член делегации Советского Союза в Лиге Наций.

В 1939-45 гг. на научно-педагогической работе: в Высшей дипломатической школе при НКИД СССР (1939—1941) и в Ташкентском университете (1941—1945). В 1945—52 гг. на ответственной работе в центральном аппарате НКИД СССР. С 1945 года советник НКИД (с 1946 г. — МИД) в ранге посла.

В 1952 году был арестован в связи с развернувшейся антисемитской кампанией. В 1953 году освобожден. После освобождения вернулся к преподавательской деятельности в Высшей дипломатической школе.

Бывший посол СССР в США Н. В. Новиков и А. И. Солженицын отмечали профессионализм Б. Е. Штейна и высокую значимость его как дипломата.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (05.11.1945)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Работы Б. Штейна

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Дипломатический словарь

Послы СССР в Финляндии
Послы СССР в Италии
Историки СССР
Доктора исторических наук
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Преподаватели Национального университета Узбекистана
Жертвы борьбы с космополитизмом
Члены КПСС
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)